Шеперд има више значења:
 Шеперд (Монтана)
 Шеперд (Тексас)
 Шеперд (Мичиген)